Анди́ Дело́р (; родился 9 октября 1991 года в Сете, Франция) — алжирский и французский футболист, центральный нападающий клуба «Ницца» и сборной Алжира. Выступает на правах аренды за «Нант».

Клубная карьера 

Делор — воспитанник клубов «Сет» и «Аяччо». После окончания академии он сезон выступал за дублирующую команду, после чего подписал контракт с «Нимом». 30 августа 2009 года в матче против «Меца» Анди дебютировал в Лиге 2. Приняв участие всего в трёх матчах сезона Делор вернулся в «Аяччо». 6 августа 2010 года в матче против своего предыдущего клуба «Ним» он дебютировал за команду. 17 декабря в поединке против «Анже» Анди забил свой первый гол за «Аяччо». По итогам сезона Делор помог клубу выйти в элиту. 6 августа 2011 года в матче против «Тулузы» он дебютировал в Лиге 1. В начале 2012 года для получения игровой практики Делор на правах аренды перешёл в «Мец». 20 февраля в матче против «Нанта» он дебютировал за новую команду. 30 марта в поединке против «Булони» Анди забил свой первый гол за «Мец». Летом он вернулся в «Аяччо», где чередовал выступления за команду дублёров и основной состав.

Летом 2013 года Делор перешёл в «Тур». 2 августа в матче против «Клермона» он дебютировал за новую команду. 9 августа в поединке против «Ньора» Анди забил свой первый гол за «Тур». 16 мая 2014 года в матче против «Клермона» он сделал хет-трик. По итогам сезона Делор стал лучшим бомбардиром Лиги 2.

Летом 2014 года Анди перешёл в английский «Уиган Атлетик». Сумма трансфера составила 4 млн евро. 13 сентября в матче против «Блэкберн Роверс» он дебютировал в Чемпионшипе. В начале 2015 года Делор вернулся в «Тур» на правах аренды. Летом он перешёл в «Кан». 8 августа в матче против марсельского «Олимпика» Анди дебютировал за новую команду. В этом же поединке он забил свой первый гол за «Кан».

Летом 2016 года Делор перешёл в мексиканский УАНЛ Тигрес, став вторым французом после Андре-Пьера Жиньяка в составе «тигров». Анди подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 8 млн евро. В матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Исмаэля Сосу. 19 октября в поединке Лиги чемпионов КОНКАКАФ против коста-риканского «Эредиано» Делор забил свой первый гол за «тигров». В том же году Анди помог клубу выиграть чемпионат.

В начале 2017 года Делор вернулся на родину, подписав контракт с «Тулузой». Сумма трансфера составила 6 млн евро. 5 февраля в матче против «Анже» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Анди забил свой первый гол за «Тулузу». Летом 2018 года Делор на правах аренды присоединился к «Монпелье» до конца сезона 2018/2019 с возможностью выкупа трансфера. 11 августа в матче против «Дижона» он дебютировал за новую команду. 26 сентября в поединке против «Кана» Анди забил свой первый гол за «Монпелье». В своём дебютном сезоне он забил 14 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. В начале лета 2019 года «Монпелье» выкупил контракт Делора у «Тулузы» за 4 млн евро. Игрок подписал контракт на 4 года.

Летом 2021 Делор перешёл в «Ниццу», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 10 млн. евро. В матче против «Нанта» он дебютировал за новую команду. 19 сентября в поединке против «Монако» Анди забил свой первый гол за «Ниццу». 21 мая 2022 года в матче против «Реймса» он сделал хет-трик. По итогам сезона Анди забил 16 мячей и стал лучшим бомбардиром клуба. В начале 2023 года Делор на правах аренды перешёл в «Нант». 1 февраля в матче против марсельского «Олимпика» он дебютировал за новую команду.

Карьера в сборной 
Делор играл в сборной  Франции по пляжному футболу, которой руководил Эрик Кантона в 2009 году. Во время любительского турнира в Сете его заметил Лоран Кастро, который попросил его сыграть в квалификации на чемпионате мира 2009. Где Делор забил пять голов в квалификации.

В 2011 году Фрэнсис Смерецки вызвал Делора в молодёжную сборную Франции для игры с США 17 мая. Затем он был вызван для участия в тулонском турнире в июне, но не смог присоединиться к команде из-за травмы.

В апреле 2019 года футболист изъявил желание играть за Алжир так как мать футболиста является алжиркой. 16 июня в товарищеском матче против сборной Мали Делор дебютировал за сборную Алжира. В этом же поединке Анди забил свой первый гол за национальную команду. В том же году Делор принял участие в Кубке Африки в Египте. На турнире он принял участие в матчах против сборных Кении, Танзании, Нигерии, Кот-д’Ивуара, Гвинеи и Сенегала.

Голы за сборную Алжира

Все игры в сборной Алжира

Достижения 

Командные

 УАНЛ Тигрес
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2016

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Лиги 2 (24 мячей) — 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ницца» 

Футболисты Франции
Футболисты Алжира
Игроки ФК «Аяччо»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Нант»